

 Мария Юлия Родзиньская  ( OP, 16 марта 1899 года, в деревне Навойова, Польша − 20 февраля 1945 года, концентрационный лагерь Штуттгоф) — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня из женской монашеской конгрегации «Сёстры Святого Доминика». Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
В 1916 году вступила в монастырь сестёр-доминиканок, находящийся в Тарнобжеге. 5 августа 1924 года приняла монашеские обеты. В этом же году окончила педагогическое образование. С 1922 года работала учительницей в Вильно. С 1934 года занималась благотворительной деятельностью с сиротами.

После начала Второй мировой войны тайным образом обучала детей польскому языку, истории, вела благотворительную деятельность. В 1943 году была арестована Гестапо и интернирована в концентрационный лагерь Штуттгоф, где умерла 20 февраля 1945 года. Её концентрационный номер — 40992.

Прославление 
13 июня 1999 года была беатифицирована римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

См. также 
 Доминиканки

Примечания

Источники 
 Mirosława Justyna Dombek: Moc w słabości: życie i męczeństwo siostry Julii Stanisławy Rodzińskiej, dominikanki (1899—1945). Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych, 1998.

Ссылки 
  Биография
 Краткий биографический очерк
 Биография 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века